PC booter или booter — тип программного обеспечения для домашних компьютеров (использовалось с начала 1980-х до начала 1990-х годов), которое загружалось и исполнялось при загрузке компьютера с загрузочной дискеты, а не как обычная программа; загрузчик, таким образом, не зависел от установленной операционной системы. Наиболее распространённым в качестве загрузочных устройств были дискеты с видеоиграми.

История 
Некоторые загрузчики включают настраиваемое подмножество или вариант «стандартной» операционной системы для платформы (например, DOS для совместимости с IBM PC, Apple DOS или ProDOS для Apple II и так далее).

Игры для Amiga и других компьютеров часто распространялись на загрузочных дискетах с использованием настраиваемого загрузочного блока, который состоял из пользовательского загрузчика. Эти дискеты не содержали файловой системы; вместо этого пользовательский загрузчик читал треки напрямую. Многие игры Amiga были выпущены в таком виде, чтобы помешать пиратству, и использовать RAM, в противном случае занятую AmigaOS. В начале-середине 1990-х годов диски с пользовательским загрузочным блоком стали очень популярны для создания так называемых «трек-модов» демонстрационными группами.

Пример компьютерной системы, в которой этот метод не использовался, — это Commodore 64, поскольку он не был предназначен для чтения любого загрузочного блока с внешнего носителя данных до запуска подпрограмм операционной системы и ввода интерпретатора BASIC. Тем не менее, были картриджи, которые отображали их программный код непосредственно в адресную память Commodore 64 (без необходимости загрузки) и которые начинались бы немедленно, хотя они и не считаются загрузчиками из-за отсутствия загрузки.

Хотя загрузчики, как считалось, обеспечивали эффективную защиту от копирования, такие программы, как Locksmith и Copy II PC умели копировать эти диски; они были известны как .

Сегодня компьютеры, совместимые с IBM PC, всё ещё могут загружаться с дискет, CD-ROM / DVD, USB и так далее, если к системе подключен соответствующий диск. Однако может потребоваться изменить приоритет загрузочного устройства в утилите настройки BIOS.

Преимущества 
 Простота использования (программное обеспечение запускается автоматически, без каких-либо дальнейших действий, требуемых пользователем).
 Изоляция (мало шансов вручную изменить файлы программы). В некотором смысле, загрузчик действовал как песочница, хотя подобной концепции ещё не существовало.
 Предотвращение копирования (загрузочные дискеты могут быть трудночитаемыми и их трудно скопировать с помощью обычной операционной системы — главным образом потому, что они обычно использовали нестандартную файловую систему или форматирование).
 Обход обычной операционной системы (для использования некоторой специализированной замены).
Последнее преимущество было критичным для игр, поскольку это позволило использовать специализированные замены, такие как лёгкие файловые системы и доступ к памяти. Это позволило повысить производительность, особенно для графических приложений.

Недостатки 
 Приложение не может сосуществовать с другими установленными приложениями (из-за изоляции, описанной в предыдущем разделе).
 Обход обычной операционной системы заставил разработчиков предвидеть все проблемы связанные с оборудованием или драйверами. В таких случаях приходится писать сами драйверы. Это может привести к проблемам совместимости с необычным оборудованием.

Примеры 
 Infocom предлагал только сторонние игры для Apple Macintosh при запуске, распространяя их со своей собственной загрузочной операционной системой.
 Сокращённая версия  использовалась America Online для своего клиентского программного обеспечения AOL на основе DOS до конца 1990-х годов. AOL распространялся на одной 3,5-дюймовом дискете, которую также можно было использовать для загрузки GeoWorks.
 В 1998 году Caldera распространила демоверсию своего 32-битного DPMI расширенного DMI-браузера и почтового клиента  на загрузочной полностью автономной 3,5-дюймовой гибкой дискете. На PC AT 386 с объёмом памяти не менее 4 МБ дискета загружала минимальный DR-DOS 7.02 в комплекте с диспетчером памяти, RAM-диском, диалап-модемом, LAN, мышь и драйверами дисплея, автоматически запускаясь в графическом браузере, не касаясь жёсткого диска аппарата. Пользователи могли начать работу в Интернете сразу после ввода своих учётных данных доступа.

См. также 
 Live CD

Примечания

Ссылки 
 PC Booter

DOS